Hansgraf steht für
 die alternative Schreibweise des historischen Amtes Hansegraf
 (95782) Hansgraf, Asteroid des Hauptgürtels

Hansgraf ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Hansgraf, Bürgermeister von Wien 1285